Waghorn ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Waghorn (* 1966), chilenischer Musiker, Komponist, Singer-Songwriter und Anwalt
 Martyn Waghorn (* 1990), englischer Fußballspieler
 Richard Waghorn (1904–1931), britischer Militärpilot und Alpiner Skirennläufer
 Thomas Fletcher Waghorn (1800–1850), englischer Navy-Lieutenant und Postunternehmer